Marks ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Baschleben (1922–2012), deutscher Politiker (NDPD)
 Klaus Baschleben (1946–2005), deutscher Theaterkritiker